Вольфганг Бауэр ():
 Бауэр, Вольфганг (1941—2005) — австрийский писатель и драматург.
 Бауэр, Вольфганг (1930—1997) — немецкий синолог.